Algeriets premierminister er regeringslederen i Algeriet.

Premierministeren udnævnes af Algeriets præsident sammen med de andre ministre og regeringsmedlemmer, som den nye premierminister anbefaler. Positionen som premierminister blev etableret efter Algeriets selvstændighed i 1962. Forinden havde der siden 1958 eksisteret en provisorisk eksilregering med sæde i Cairo i Egypten.

Algeriets nuværende premierminister er Aymen Benabderrahmane, der tiltrådte den .

Liste over Algeriets premierministre 
Oversigt over premierministre i Algeriet.

Se også 
 Algeriets præsidenter

Eksterne henvisninger 
 www.cg.gov.dz - officiel website for "Portail de Premier Ministre Republique Algerienne" (fransk og arabisk)
 www.premier-ministre.gov.dz - officiel website for "Algiers premierminister og regering" (fransk og arabisk)

 
Algeriet
 Premierministre
Algeriet